Le championnat de Moldavie de football féminin est une compétition de football féminin opposant les huit meilleurs clubs de Moldavie, créée en 1996.

Histoire

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Moldavie
Compétition féminine de football
Football F